Вар () — департамент на юго-востоке Франции, один из департаментов региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Код INSEE — 83. Административный центр (префектура) — Тулон. Количество округов — 3, кантонов — 23, коммун — 153. Население — 1 021 669  человек (2012).

Кантоны департамента Вар до марта 2015 года 
До марта 2015 года в составе департамента Вар было 43 кантона, объединённых в 3 округа:

Деление на кантоны в марте 2015 года 
С марта 2015 года в составе департамента Вар 23 кантона, объединённых в 3 округа:

Историческая справка 
Вар — один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 года. Создан на территории бывшей провинции Прованс. Название происходит от реки Вар. В 1860 году часть территории Вара была отрезана и передана вновь образованному департаменту Приморские Альпы, в результате река Вар, давшая имя департаменту, оказалась за пределами его территории.

За всё время существования департамента количество и состав кантонов неоднократно менялся. Новая норма административного деления, созданная декретом от 27 февраля 2014 года вступила в силу на первых региональных (территориальных) выборах (новый тип выборов во Франции). Таким образом, единые территориальные выборы заменяют два вида голосования, существовавших до сих пор: региональные выборы и кантональные выборы (выборы генеральных советников). Первые выборы такого типа, на которых избирают одновременно и региональных советников (членов парламентов французских регионов) и генеральных советников (членов парламентов французских департаментов) состоялись в два тура 22 и 29 марта 2015 года. Эта дата официально считается датой создания новых кантонов и упразднения части старых. Начиная с этих выборов, советники избираются по смешанной системе (мажоритарной и пропорциональной). Избиратели каждого кантона выбирают Совет департамента (новое название генерального Совета): двух советников разного пола. Этот новый механизм голосования потребовал перераспределения коммун по кантонам, количество которых в департаменте уменьшилось вдвое с округлением итоговой величины вверх до нечётного числа в соответствии с условиями минимального порога, определённого статьёй 4 закона от 17 мая 2013 года. В результате пересмотра общее количество кантонов департамента Вар в 2015 году уменьшилось с 43 до 23. В результате административной реформы кантоны Баржоль, Бес-сюр-Исоль, Гримо, Йер-Ист, Йер-Уэст, Каллас, Коллобриер, Ком-сюр-Артюби, Котиньяк, Кюэр, Ла-Валет-дю-Вар, Ла-Рокбрюсан, Ла-Сен-сюр-Мер, Ле-Боссе, Ле-Мюи, Лорг, Опс, Рьян, Салерн, Сен-Мандрие-сюр-Мер, Сен-Тропе, Сис-Фур-ле-Плаж, Таверн, Тулон-5, Тулон-6, Тулон-7, Тулон-8, Тулон-9 и Файанс были упразднены.

Примечания

Ссылки 

Списки кантонов Франции по департаментам